Klub hokeja na ledu "Kune" je klub u hokeju na ledu iz Osijeka.

Povijest 

Klub je utemeljen 2002., iako su pravi počeci bili još 2000. godine. Povijest kluba je vrlo dramatična. Na početku klub je imao vrlo velikih problema s osnovnim stvarima. Nisu imali dozvolu za igranje hokeja na gradskom klizalištu, a nije bilo niti razumijevanja odgovornih. Ali kako to već biva napornim radom Borisa Tadijanovića uspjeli su izboriti termine na ledu, te su započeli s treninzima. 
Trenutno imaju u planu organiziranje egzibicijskih utakmica, te se nadaju dozvoli nadležnih službi.

Klub nastavlja s radom.

Vanjske poveznice 

https://www.facebook.com/pages/KHL-Kune-Osijek/316248848422619

Kune